Duupa peut désigner :
 les Duupa, une population du Cameroun
 le duupa, leur langue